Голенберг може бити:

 Голенберг (Хавеланд), општина у округу Хафеланд, у њемачкој покрајини Бранденбург.
 Голенберг (Биркенфелд), општина у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.